Estonia – stato europeo
 Estonia – traghetto
 Estonia svedese – possedimento dell'Impero svedese
 Governatorato dell'Estonia – governatorato dell'Impero russo
 Governatorato autonomo dell'Estonia – stato europeo

Pagine correlate 
Repubblica di Estonia